La Gamma Ethniki 2000-2001 è la 26ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 2001-2002
 Ammesso ai Play-off
 Ammesso ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 2001-2002

Play-off 
Incontri

Classifica

Play-out 
Incontri play-out tra Apollon Kryas Vrysis e Acharnaïkos

Classifica

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001